Абревіатура, яка має два значення в термінології автоспорту:
 WRC — Чемпіонат світу з ралі (World Rally Championship)
 WRC () — ралійний автомобіль, що відповідає спеціальним вимогам ФІА для автомобілів цього класу. Використовується переважно для участі в чемпіонаті світу з ралі.